Around the World kan syfta på:

Around the World (låt med Red Hot Chili Peppers) – en låt från 1999 av rock/funkybandet Red Hot Chili Peppers på albumet Californication
Around the World (låt med Daft Punk) – en singel från 1997 av den franska Electrohousegruppen Daft Punk
Around the World (La La La La La)– en låt från 2000 av ATC
Around the World (låt med Aqua) – en låt från 2000 av Aqua
Around the World (låt med Dr. Alban & Jessica Folcker) – en låt från 2014 med Dr. Alban & Jessica Folcker
Around the World (videoalbum, Mariah Carey) – ett vidioalbum från 1999 med Mariah Carey